De combinatie voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 24 en 25 februari 1994 op de skipistes van Hafjell nabij Lillehammer. 

Regerend olympisch kampioen was de Italiaan Josef Polig. Na drie onderdelen was de Olympische titel op de combinatie voor regerend wereldkampioen Lasse Kjus. Zijn landgenoten Kjetil André Aamodt  en Harald Christian Strand Nilsen vervolledigden het podium dat zo voor het eerst tijdens het alpineskiën op de Olympische Winterspelen volledig Noors kleurde.

Uitslag 

Mannen combinatie